Натуральне число 257
 257 рік до нашої ери
 257 рік нашої ери